

Бодаки (Бодакі) — село в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Бодакі — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства